Klötzer oder Kloetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Klötzer (* 1941), deutscher Künstler
 Guillermo Kloetzer (* 1976), uruguayischer Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Kuno Klötzer (1922–2011), deutscher Fußballtrainer
 Laurent Kloetzer (* 1975), französischer Schriftsteller
 Otto Klötzer (1914–1976), deutscher Jurist und Politiker (GB/BHE, GDP)
 Wolfgang Klötzer (1925–2015), deutscher Historiker und Archivar

Siehe auch:
 Rolf Klötzler (* 1931), deutscher Mathematiker